Plan horizontal peut faire référence à :

 Un plan horizontal, un plan orienté selon l'horizontale,
 Le plan horizontal ou profondeur, la partie horizontale de l'empennage d'un avion ou d'un hélicoptère assurant la stabilité et le contrôle sur l'axe de tangage.

Voir aussi 
plan horizontal de Francfort